Filipstad kan syfta på:

 Filipstads kommun – en kommun i Värmlands län
 Filipstad –  centralort i Filipstads kommun
 Filipstads stad – en tidigare kommun i Värmlands län 1611-1695, 1835–1970
 Filipstads köping – en köping 1720–1835
 Filipstads församling – en församling i Östra Värmlands kontrakt i Karlstads stift
 Filipstads kyrka, – en kyrkobyggnad som tillhör Filipstads församling
 Filipstads distrikt – ett distrikt i Filipstads kommun och Värmlands län
 Filipstads bergslag – ett bergslag
 Filipstads högre allmänna läroverk – ett läroverk i Filipstad verksamt från 1858 till 1968
 Filipstads flickskola – en skola
Filipstads IF – en idrottsförening i Sverige